FK Banga er en litauisk fodboldklub fra Gargždai.

Holdets farver er orange og blå. Klubben har hjemmebane på Gargždų central stadion (kapacitet 3.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Orange og blå.

Trøjer 
 Hjemmebane

 Udebane

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Valdas Ivanauskas (2008–2009)
  Arminas Narbekovas (2010–2013)
  Mindaugas Čepas, (2013)
  Maksim Tischtschenko (2014)
  Vaidas Žutautas (2015–2016)
  Tomas Tamošauskas (2017–2021)
  David Afonso (2021–)

Se også 
 Banga (kvinder)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkbanga.lt 
 Facebook 
 A lyga alyga.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1966